Central Railroad of New Jersey Station ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Railroad of New Jersey Station (Jim Thorpe, Pennsylvania), NRHP-ID 76001615
 Central Railroad of New Jersey Station (Wilkes-Barre, Pennsylvania), NRHP-ID 75001652